Meetlat
 Letse lats, de munteenheid van Letland
 Latrelatie, de afkorting van living apart together
 Breedtegraad, latitude, een begrip in geografie en navigatie
 Baälat, de algemene aanduiding voor "godin" in de oude Levant
 Laagste astronomisch getij, Lowest Astronomical Tide (LAT)